Ballo ist der Familienname folgender Personen:

 Fodé Ballo-Touré (* 1997), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Thierno Ballo (* 2002), österreichischer Fußballspieler